Il  palazzo Civico o palazzo di Città è di solito l'edificio in cui ha sede (o ha avuto sede) l'ente amministrativo del Comune.

Italia 
 Palazzo Civico ad Alghero
 Palazzo di Città ad Asti
 Palazzo Civico a Cagliari
 Ex Palazzo di Città a Cagliari
 Palazzo di Città a Campagna in provincia di Salerno
 Palazzo di Città a Cava de' Tirreni
 Palazzo di Città a Gela in provincia di Caltanissetta
 Palazzo di Città a Ivrea in provincia di Torino
 Palazzo di Città a Pescara
 Palazzo di Città a Piazza Armerina in provincia di Enna
 Palazzo di Città a Potenza
 Palazzo di Città a Salerno
 Palazzo di Città a Taranto
 Palazzo Civico a Torino
 Palazzo Civico a Vigevano

Svizzera 

 Palazzo Civico a Lugano nel Canton Ticino

Pagine correlate 
 Palazzo Comunale
 Palazzo Municipale
 Palazzo Pretorio
 Palazzo del Podestà